Högsby (gemeente), een Zweedse gemeente in Småland, provincie Kalmar län
Högsby (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente